Wojska wewnętrzne – formacje wojskowe albo paramilitarne bezpieczeństwa wewnętrznego wywodzące się z okresu Cesarstwa Rosyjskiego. Nazwa ta jest lub była stosowana do określenia różnych formacji w ZSRR, późniejszej Rosji i republikach poradzieckich, a także w kilku innych krajach, w tym Polsce.

Polska 
Formacja Wojsk Wewnętrznych była powołana we wrześniu 1944 roku przez Resort Bezpieczeństwa Publicznego PKWN przeznaczona do działań przeciwko zbrojnemu podziemiu i do ochrony ważnych obiektów państwowych jak  mosty , drogi, kolej , zakłady pracy.

W 1945  Wojska Wewnętrzne  weszły w skład powołanego  Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (podległego do 1954 Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego, później Ministerstwu Spraw Wewnętrznych), przekształconego  w 1966 w podległe MON Wojska Obrony Wewnętrznej. Obecnie w Polsce rolę wojsk wewnętrznych  pełnią Wojska Obrony Terytorialnej  powołane do życia 1 stycznia 2017 r. Misją Terytorialsów jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju to m.in. przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz prowadzenie działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT ma za zadnie wspierać wojska  operacyjne w strefie działań bezpośrednich .Do czasu osiągnięcia gotowości do działania Wojska Obrony Terytorialnej są podporządkowane obecnie bezpośrednio ministrowi obrony narodowej. Docelowo formacja będzie w podległości szefa Sztabu Generalnego WP, podobnie jak inne rodzaje sił zbrojnych .

ZSRR 
W ZSRR były to paramilitarne oddziały bezpieczeństwa wewnętrznego ZSRR. Grały znaczącą rolę w państwie. Były podporządkowane NKWD, a następnie KGB. M.in. 64 Dywizja Wojsk Wewnętrznych NKWD zabezpieczała i nadzorowała utwardzanie władzy komunistycznej w Polsce po 1944 (fałszowanie wyborów i referendum). Jednostki tego typu nadal funkcjonują w Rosji oraz Białorusi.

Przypisy

Bibliografia 

 

NKWD
Rodzaje wojsk Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej
Wojsko ukraińskie
Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Rodzaje wojsk